Консепсьон (исп. Concepción) — город в Парагвае.

География 
Город Консепсьон расположен в центральной части Парагвая, на реке Парагвай. Он является административным центром департамента Консепсьон. Население города составляет 49 тысяч человек (на 2006 год).

История 
Город был основан 25 мая 1787 года губернатором Парагвая Агустином Фернандо де Пинеда, целью которого было остановить экспансию Бразилии и обеспечение контроля над местными индейцами. Впоследствии Консепсьон получил дальнейшее хозяйственное развитие, став одним из центров итальянской иммиграции в Парагвае, а также благодаря строительству тут речного порта — одного из немногих в северном Парагвае. В 1909 году к городу была подведена железная дорога. В мае 1988 года здесь был открыт современный мост через реку Парагвай.

Происходившая в 1947 году в Парагвае гражданская война началась в Консепсьоне.

Литература 
R. Andrew Nickson, Historical Dictionary of Paraguay, The Scarecrow Press, Metuchen & London, 1993, ISBN 0-8108-2643-7

Города Парагвая